Kabuna steht für:

 Kabuna, estnisches Dorf
 Kabuna (Kakuluk Mesak), indonesischer Distrikt
 Kabuna (Kiribati), kiribatisches Dorf